O Campeonato Paraibano de Futebol de 2004 foi a 96ª edição do campeonato estadual de futebol da Paraíba, organizado pela Federação Paraibana de Futebol. O Campinense Clube de Campina Grande levantou o título ao final do campeonato.

Regulamento
Os nove clubes jogam entre si em turno e returno. Em cada turno se classificam quatro equipes para as semi finais e posteriormente para as finais de turno. Tanto no 1º como no 2º turnos, as semi finais e as finais serão disputadas em duas partidas. O clube de melhor campanha joga por resultados iguais. Os campeões de cada turno fazem a final do campeonato em duas partidas, com o clube de melhor campanha na classificação geral jogando por resultados iguais para ser o Campeão Paraibano. Caso um mesmo clube vença os dois turnos, será o Campeão.

Clubes participantes

Transmissão
A TV Correio  detém exclusividade da transmissão dos jogos do Campeonato há vários anos. Os jogos são transmitidos geralmente nas noites de quarta-feira e nas tardes de domingo.

Em algumas ocasiões, a Federação Paraibana de Futebol muda os horários de alguns jogos para atender à grade da TV Correio. Isso acontece geralmente quando há conflito de horário entre jogos da Seleção Brasileira e do Campeonato. Nesses casos, o jogo é transmitido na quinta-feira.

Resultados

Para ler a tabela, a linha horizontal representa os jogos da equipe como mandante. A coluna vertical indica os jogos da equipe como visitante. Os resultados em azul correspondem ao primeiro turno e os resultados em vermelho correspondem ao segundo turno. As células com fundo dourado correspondem aos clássicos estaduais.

Campeonato Paraibano de Futebol
Futebol de 2004 no Brasil